В 2016 году было открыто 1300 экзопланет.

2016 год в планетологии был примечателен следующими важными событиями:
 2 мая — астрономы открыли три потенциально обитаемые землеподобные планеты у звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея.
 10 мая — команда космического телескопа «Кеплер» сообщила о подтверждении существования сразу 1284 экзопланет.
 7 июля — обнаружена экзопланета в тройной системе звёзд HD131399.
 24 августа — у ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра обнаружена планета Проксима Центавра b в зоне обитаемости.

Планеты, открытые транзитным методом 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Жёлтым цветом выделены кратные планетные системы.

Планеты, открытые методом Доплера

Планеты, открытые гравитационным микролинзированием

Примечания

Ссылки 

 Каталог внесолнечных планет
 Обзор методик поиска внесолнечных планет
 http://exoplanets.org/
 Планетные системы

2016
Экзопланеты, открытые в 2016 году